Garve ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bernhard Garve (1763–1841), evangelischer Theologe
 Christian Garve (1742–1798), preußischer Philosoph
 Eckhard Garve (1954–2020), deutscher Botaniker, Ornithologe, Naturschützer und Sachbuchautor
 Heinrich Garve (1845–1900), deutscher Zigarrenarbeiter und Gewerkschaftsfunktionär
 Roland Garve (* 1955), deutscher Zahnarzt und Ethnologe

Garve ist der Name folgender Orte:
 Garve (Schottland), westlich von Dingwall